Открытый чемпионат Швеции 2015 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование в нынешнем году проводится на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция.

Женские соревнования прошли с 13 по 19, а мужские с 18 по 26 июля.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Пабло Куэвас
 в женском одиночном разряде —  Мона Бартель
 в мужском парном разряде —  Юхан Брунстрём и  Николас Монро
 в женском парном разряде —  Андрея Клепач и  Мария-Тереса Торро-Флор

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Гоффен (№ 14 в мире на тот момент). Бельгиец проиграл уже в стартовом для себя матче второго раунда Бенуа Перу. Француз смог на турнире обыграть также и третьего номера посева и прошлогоднего чемпиона Пабло Куэваса на стадии полуфинала, а также в финальном матче второго сеянного Томми Робредо. Для Пера это победа стала дебютной на соревнованиях ассоциации в одиночном разряде.

Парный мужской турнир выиграли вторые номера посева Лукаш Кубот и Жереми Шарди. В финале они обыграли первых номеров посева Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Прошлогодние чемпионы Юхан Брунстрём и Николас Монро не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире в разных альянсах. Брунстрём в паре с Робертом Линдстедтом проиграл в четвертьфинале, а Монро в команде с Артёмом Ситаком проиграл в полуфинале Кабалю и Фаре.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала лидер мировой классификации Серена Уильямс. Американка выиграла свой первый матч, но перед следующим матче против Клары Коукаловой снялась с соревнований из-за травмы правого локтя. Прошлогодняя победительница Мона Бартель защищала свой титул в качестве четвёртой сеянной. Немка сумела выйти в финал, где в шаге от повторения прошлогоднего успеха её остановила седьмой номер посева Юханна Ларссон, которая стала первой с 1986 года шведской теннисисткой, выигравшей женские одиночный соревнования домашнего чемпионата. В основном розыгрыше приняла участие одна представительница России — Евгения Родина, которая во втором раунде проиграла третьей сеянной Барборе Стрыцовой.

Женский парный приз также достался Юханна Ларссон, которая разделила свой успех с голландкой Кики Бертенс. Их дуэт был посеян под четвёртым номером и финале переиграл пару Татьяна Мария и Ольга Савчук. Прошлогодние чемпионки Андрея Клепач и Мария Тереса Торро Флор не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Бенуа Пер обыграл  Томми Робредо со счётом 7-6(7), 6-3.
 Пер выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Робредо сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон обыграли  Татьяну Мария /  Ольгу Савчук со счётом 7-5, 6-4.
 Бертенс выигрывает 2-й парный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Ларссон выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2015
 WTA Тур 2015
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2015

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Швеция
Теннис
Июль 2015 года
2015
Международные спортивные соревнования в Бостаде